Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1987 года () прошёл в городе Нейвердал с 14 по 25 апреля.

Призёры:

 — Яннес Ван дер Вал

 — Герард Янсен

 — Хендрик Ван дер Зее, Ханс Янсен, Ханс Вермин, Роб Клерк.

Результаты

Ссылки 
 Итоговое положение с таблицей и партиями

1987 год в шашках
Апрель 1987 года
Спорт в Нидерландах в 1987 году